Kyereh ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel-Kofi Kyereh (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Frederick Kyereh (* 1993), deutscher Fußballspieler